Нед:

 Нед Бантлайн — американский журналист и писатель.
 Нед Герблански — персонаж мультипликационного сериала «Южный парк»
 Нед Фландерс — персонаж мультсериала «Симпсоны»
 Нед, Нелсон (1947—2014) — бразильский эстрадный певец.

См. также 
 Нед и Стейси — американский телесериал в жанре комедия.